Matematikai szingularitás, olyan „egyedülálló” pont, amelynek környezetében a matematikai függvény szabályos, de amelyben a függvény ezt a szabályosságot elveszti
 Gravitációs szingularitás, egy végtelen megjelenése az asztrofizikai modellben, végtelen görbület a téridő kontinuumban
 Technológiai szingularitás, egy olyan előrejelzett pont a civilizáció fejlődésében, melynél a technológiai fejlődés annyira felgyorsul, hogy a jelenkori emberek nem képesek azt teljesen megérteni és megjósolni
 Prandtl–Glauert-szingularitás (természeti jelenség), különleges jelenség, amely a repülőtárgyak esetében jön létre a hangsebesség átlépésekor. 
 Prandtl–Glauert-szingularitás, a Prandtl–Glauert transzformáció azon jóslata, hogy amint egy tárgy megközelíti a hangsebességet végtelen nyomásértékek jelentkeznek a folyamatban.